Ez a szócikk tartalmazza a 2015-ös wimbledoni teniszbajnokság vegyes páros mérkőzéseit.

A címvédő a szerb Nenad Zimonjić és az ausztrál Samantha Stosur párosa volt, de Stosur ebben az évben nem indult. Zimonjić az ausztrál Jarmila Gajdošová párjaként a harmadik körben esett ki.

A tornagyőzelmet a Martina Hingis−Lijendar Pedzs páros szerezte meg, miután a döntőben 6–1, 6–1 arányban legyőzték a Babos Tímea−Alexander Peya magyar−osztrák kettőst.

Kiemeltek

Főtábla

Döntők

Felső ág

1. csoport

2. csoport

Alsó ág

3. csoport

4. csoport

Jegyzetek

Források
Főtábla eredményei 

V2